Seligman ist der Familienname folgender Personen:

 Adam B. Seligman (* 1954), amerikanischer Religionswissenschaftler
 Arthur Seligman (1873–1933), US-amerikanischer Politiker
 Brenda Z. Seligman (1883–1965), britische Ethnologin
 Charles Gabriel Seligman (1873–1940), britischer Ethnologe
 Edgar Seligman (1867–1958), britischer Fechter
 Edwin Robert Anderson Seligman (1861–1939), US-amerikanischer Ökonom
 Emma Seligman (* 1995), kanadische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 George Seligman (* 1927), US-amerikanischer Mathematiker
 Gerald Seligman (1886–1973), britischer Glaziologe
 Joseph Seligman (1819–1880), US-amerikanischer Bankier und Geschäftsmann
 Martin Seligman (* 1942), US-amerikanischer Psychologe 

Seligman ist der Name folgender Orte:

 Seligman (Arizona), Ort im Yavapai County, Arizona, an der Route 66
 Seligman (Missouri), Sugar Creek Township, Barry County (Missouri)

Siehe auch:
 Seeligmann
 Seligman Inlet, Bucht an der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika
 J. & W. Seligman & Co., gegründet 1846, US-amerikanische Investment-Bank in den Jahren von 1860 bis in die 1930er Jahre
 Seligmann